Plusieurs pays possède un service de renseignement militaire :
Service de renseignement de l'armée suisse
Service de renseignement de l’armée autrichienne (Heeresnachrichtenamt)
Service de renseignement de l’armée de l'air syrienne

Voir aussi 
 Liste des services de renseignement